(né en 1942), acteur polonais;
 Jan Zaorski (1887-1956), chirurgien et universitaire polonais;
 Janusz Zaorski (né en 1947), réalisateur, scénariste et acteur polonais;
 Jean-Marc Zaorski (né en 1952), photographe et éditeur français d'origine polonaise;
 Linnzi Zaorski chanteuse américaine de jazz d'origine polonaise;
 Ryszard Zaorski (1928-2019), acteur polonais de théâtre, de cinéma et de télévision;
 , vice-ministre de la Culture et des Arts polonais, père d'Andrzej et Janusz Zaorski;